Александр Ширшов:
 Ширшов, Александр Васильевич (1928—1993) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда. 
 Ширшов, Александр Григорьевич (1914—1987) — советский актёр.
 Ширшов, Александр Иванович (1865—1932) — российский и советский архитектор.
 Ширшов, Александр Сергеевич (род. 1972) — российский фехтовальщик.